Felix Blumenfeld (1863-1931), een Oekraïense pianist en componist
 Alan Blumenfeld (1952), een Amerikaans acteur
 Helaine Blumenfeld (1942), een Amerikaans beeldhouwster
 Heerlijkheid Blumenfeld, een heerlijkheid in Baden-Württemberg
 Blumenfeld-tegengambiet, een schaakterm